Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Steffi Graf e Helena Suková che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Andrea Temesvári 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Andrea Temesvári (finale)
 Hana Mandlíková /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Steffi Graf /  Helena Suková (Campionesse)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (primo turno)

 Jo Durie /  Anne Hobbs (semifinali)
 Lisa Bonder-Kreiss /  Terry Phelps (primo turno)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)
 Karolina Karlsson /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1986